Hall of Fame Tennis Championships 2016 — 41-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 11 по 17 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире стал Стив Джонсон (№ 29 в мире на тот момент); американец в четвертьфинале проиграл соотечественнику Дональду Янгу. В итоге в финале титул разыграли второй номер посева Иво Карлович (№ 32 в мире) и третий номер Жиль Мюллер (№ 39 в мире). Победа досталась 37-летнему хорвату Карловичу, который в третьем подряд финале в Ньюпорте впервые взял титул. Прошлогодний чемпион Раджив Рам защищал свой титул, однако во втором раунде проиграл № 7 посева Дуди Села.

В парном разряде победу одержали вторые номера посева Крис Гуччоне и Сэмюэль Грот, которые в финале обыграли Джонатана Маррея и Адиля Шамасдина. Гуччоне в третий раз выиграл местный турнир (до этого в 2010 году Карстеном Боллом и в 2014 году с Ллейтоном Хьюиттом). Шамасдин был прошлогодним победителем турнира в паре с Айсам-уль-Хаком Куреши. Пакистанец в этом году не заявлялся на местные соревнования.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иво Карлович обыграл  Жиля Мюллера со счётом 6-7(2), 7-6(5), 7-6(12).
 Карлович выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мюллер сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Сэмюэль Грот /  Крис Гуччоне обыграли  Джонатана Маррея /  Адиля Шамасдина со счётом 6-4, 6-3.
 Гуччоне выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Грот выиграл 2-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2016 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Июль 2016 года
2016